Michael Augsburger ist der Name folgender Personen:

* Michael Augsburger (Politiker, um 1500) (um 1500–1557), Schweizer Grossrat und Landvogt
 Michael Augsburger (Politiker, 1544) (1544–1611), Schweizer Grossrat und Landvogt
 Michael Augsburger (Politiker, 1648) (1648–1723), Schweizer Grossrat und Landvogt